Dəvəçi ist der frühere (bis 2010) Name von:
 Şabran (Stadt), einer Stadt in Aserbaidschan
 Şabran (Rayon), einer Verwaltungseinheit in Aserbaidschan